Kostelů svatého Petra a Pavla je v Praze více:
 Bazilika svatého Petra a Pavla – na Vyšehradě, u kostela vybudován národní hřbitov
 Kostel svatého Petra a Pavla (Bohnice) – farní kostel ve Starých Bohnicích
 Kostel svatého Petra a Pavla (Radotín) – farní kostel u Berounky v Radotíně

Údržba:Kostely bez kategorie zasvěcení